Mark Knowles e Daniel Nestor erano i detentori del titolo. Entrambi erano presenti ma con partner diversi: Knowles ha fatto coppia con Mahesh Bhupathi, ma è uscito al 1º turno contro Stephen Huss e Ross Hutchins; Nestor ha fatto coppia con Nenad Zimonjić, ma Pablo Cuevas e Luis Horna li hanno battuto 6–2, 6–3, in finale.

Teste di serie 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (finale)
  Jonathan Erlich /  Andy Ram (ottavi di finale)
  Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (primo turno)
  Simon Aspelin /  Julian Knowle (ottavi di finale)
  Martin Damm /  Pavel Vízner (primo turno)
  Arnaud Clément /  Michaël Llodra (primo turno)
  Jonas Björkman /  Kevin Ullyett (quarti di finale)

  Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (ottavi di finale) 
  Jeff Coetzee /  Wesley Moodie (secondo turno) 
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (secondo turno) 
  Maks Mirny /  Jamie Murray (primo turno) 
  František Čermák /  Jordan Kerr (secondo turno)
  Marcelo Melo /  André Sá (secondo turno) 
  Christopher Kas /  Rogier Wassen (secondo turno) 
  Julien Benneteau /  Nicolas Mahut (ritirato)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2008
ATP Tour 2008